Місячний сарос 156 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що сходить. Вона почнеться 8 листопада 2060 року, коли Місяць ледь торкнеться північного краю земної півтіні, і завершиться 5 квітня 3503, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія міститиме 81 затемнення (53 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1442 роки.

Серія міститиме 27 повних затемнень від 11 вересня 2565 до 24 червня 3034, 8 часткових перед повними від 16 червня 2421 до 1 вересня 2547 і 6 часткових після повних від 4 липня 3052 до 28 серпня 3142.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 49-е, яке відбудеться 19 квітня 2926 і триватиме 104,2 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 156 

Місячні сароси